Ми́рное По́ле:
 Мирное Поле — заповедное урочище в Александровском районе Донецкой области Украины.
 Мирное Поле — деревня в Москаленском районе Омской области.